Nikola Storm, né le  à Maldegem, est un footballeur belge. Il évolue actuellement au poste d'attaquant au KV Malines depuis la saison 2018-2019.

Carrière 

Le , Nikola Storm joue son premier match en pro avec le Club Bruges contre le KV Malines. Peu après ce match il est prolongé pour une durée de 3,5 ans. 

En manque de temps de jeu à la veille de la saison 2015-2016, la direction décide de le prêter au SV Zulte Waregem pour une saison.Durant ce prêt, la direction prolonge son contrat pour une durée de 4 ans. 

À la trêve hivernale de la saison 2016-2017, Nikola Storm se lie 6 mois au OH Louvain en division 2 avec une option de prolongation de 1 an. L'option est levée à la fin de la saison, il reste donc une saison de plus dans le club louvaniste. 

Après des négociations entre les deux clubs pour une possible prolongation, c'est finalement au KV Malines qu'il signera un contrat de 4 ans. Le montant total de ce contrat s'élève à 250 000 euros.

Palmarès 
 Championnat de Belgique : 
 Champion : 2016
 Championnat de Belgique D2 : 
 Champion : 2019
 Coupe de Belgique
 Vainqueur : 2015, 2019
 Supercoupe de Belgique
 Vainqueur : 2016

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Maldeghem
Naissance en septembre 1994
Footballeur belge
Joueur du Club Bruges KV
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur d'Oud-Heverlee Louvain
Joueur du KV Malines